Военный переворот в Нигере имеет значения:

 Военный переворот в Нигере (1974)
 Военный переворот в Нигере (1996)
 Военный переворот в Нигере (1999)
 Военный переворот в Нигере (2010)